

Patronyme 

 Éric Rückstühl (né en 1957), dessinateur de bande dessinée français ;
 Géraldine Ruckstuhl (née en 1998), athlète suisse, spécialiste des épreuves combinées ;
 Karin Ruckstuhl (née en 1980), athlète néerlandaise ;
 Lotti Ruckstuhl (1901-1988), avocate, journaliste et militante féministe suisse.